Мазунин:
 Мазунин, Евгений Владимирович (род. 1981) — казахстанский хоккеист.

 Мазунина, Валентина Александровна (род. 1988) — российская актриса.